Sung Men (în ) este un district (Amphoe) din provincia Phrae, Thailanda, cu o populație de 80.129 de locuitori și o suprafață de 375,0 km².

Componență 

Districtul este subdivizat în 12 subdistricte (tambon), care sunt subdivizate în 109 de sate (muban).

Amphoe în provincia Phrae